Micarea är ett släkte av lavar beskrivet av den svenske mykologen och botaniker Elias Fries år 1825. Det ingår i familjen Pilocarpaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Micarea